Ралль — фамилия:

 Ралль, Василий Фёдорович (1818—1883) — российский генерал от инфантерии, член Военного совета.
 Ралль, Гюнтер (1918—2009) — немецкий летчик-ас периода Второй мировой войны, одержавший 275 воздушных побед, что является третьим результатом в истории.
 Ралль, Фёдор Фёдорович (1786—1837) — российский генерал-майор, герой Кульмского сражения.